Schinz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heinrich Rudolf Schinz
 Hans Schinz